Katarina Srebotnik e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale Elena Lichovceva e Daniel Nestor 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Jonas Björkman (primo turno)
 Cara Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Meghann Shaughnessy /  Mike Bryan (primo turno)
 Zheng Jie /  Maks Mirny (secondo turno)

 Rennae Stubbs /  Todd Perry (quarti di finale)
 Martina Navrátilová /  Bob Bryan (semifinali)
 Elena Lichovceva /  Daniel Nestor (finale)
 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (campioni)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2006
ATP Tour 2006